Griggs ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Griggs (* 1952), englischer Fußballspieler
 David T. Griggs (1911–1974), US-amerikanischer Geophysiker
 James M. Griggs (1861–1910), US-amerikanischer Politiker
 John W. Griggs (1849–1927), US-amerikanischer Politiker
 Laurel Griggs (2006–2019), US-amerikanische Schauspielerin
 Loyal Griggs (1906–1978), US-amerikanischer Kameramann
 Natasha Griggs (* 1969), australischer Politikerin
 Phil Griggs (1918–1980), englischer Fußballspieler
 S. David Griggs (1939–1989), US-amerikanischer Astronaut
 Tim Griggs (1948–2013), britischer Autor
 Virjilio Griggs (* 1994), panamaischer Sprinter

Griggs steht für:
 R. Griggs Group, Hersteller der Schuhmarke Dr. Martens
 Mount Griggs, Schichtvulkan in Alaska

Siehe auch:
 Grigg